Аношкина:

 Аношкина — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.
 Аношкина, Вера Николаевна — российский литературовед.